Les mots falcatus, falcata et falcatum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « falqué, en forme de faux » ou « muni d'une faux ».

En italien, le mot falcata est le singulier féminin d'un adjectif de même sens, ou bien un nom féminin signifiant « foulée ».

Sciences et techniques 
En biologie :
 Falcatus est un genre éteint de petits poissons cartilagineux, de la famille des Falcatidés ;
 en taxonomie, les mots falcatus, falcata et falcatum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales et végétales en forme de faux, ou dont un organe est falqué. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : falcatus, falcata, falcatum.

Sciences humaines et sociales 
 En archéologie, une falcata est une épée courbe employée, avant la conquête romaine de la péninsule Ibérique, par les Ibères, les Celtibères et les Carthaginois.

Culture et société 
 La Falcata est un véhicule militaire de reconnaissance de l'Armée espagnole.
 Le Falcatus (2016-) est un véhicule militaire de reconnaissance de l'Armée russe.

Notes et références 

Épithète spécifique